DBM est un code qui peut signifier :
 .

DBM ou dbm ou dBm est un sigle qui peut signifier :
 depressive black metal (en français, black metal dépressif), un sous-genre de heavy metal, ayant émergé de la scène black metal à la fin des années 1990 ;
 dbm (où dbm signifie database manager), le premier d'une famille de moteurs de base de données, à l'origine écrit par Ken Thompson et publié par AT&T en 1979 ;
 dBm (parfois dBmW),le rapport entre la puissance en décibels (dB) et la puissance mesurée et un milliwatt (mW).

Code